Noos peut désigner :
 Un mot et concept philosophique grec aussi orthographié Noûs ;
 un ancien câblo-opérateur français racheté par Numericable.

Et aussi :
 l'Affaire Nóos ou opération Babel, (2010) affaire de corruption politique en Espagne.